Маркграфство Баден-Баден — историческая территория в составе Священной Римской империи, созданная в 1535 году вместе с маркграфством Баден-Дурлах из маркграфства Баден. Наряду с основными владениями на среднем Верхнем Рейне с центром в Бадене, баден-баденскому маркграфству принадлежали также земли на Мозеле и на реке Наэ. Во второй половине XVI века Баден-Баден находился под сильным влиянием баварских Виттельсбахов, и затем, с 1594 по 1622 годы был оккупирован маркграфами Баден-Дурлаха. После опустошения страны в ходе войны за пфальцское наследство резиденция была перенесена в Раштатт, где был выстроен огромный барочный дворец, первый в своём роде на Верхнем Рейне. Со смертью бездетного маркграфа Августа Георга в 1771 году Баден-Баден — по договору 1535 года — был соединён с Баден-Дурлахом в воссозданном маркграфстве Баден.

История

Основание маркграфства Баден-Баден 

Правивший в начале XVI века маркграф Кристоф I, при котором состоялось объединение Бадена (Кристоф унаследовал земли Хахберг-Заузенберга), изначально совершенно не планировал нового раздела баденских территорий, и намеревался сделать единственным наследником своего пятого сына, Филиппа, которого он считал самым достойным преемником. Старший брат Филиппа, Бернхард, однако, отказался принять политическое старшинство младшего брата, и ещё при жизни Кристофа I был вынужден удалиться к бургундскому двору. Также и младший брат Филиппа, Эрнст не признал завещание отца законным, и обратился за поддержкой к своему тестю маркграфу Фридриху I Бранденбург-Ансбахскому. Под давлением Кристоф I был вынужден уступить, и в 1515 году согласился на разделение Бадена между тремя своими сыновьями: Бернхард получал владения на левом берегу Рейна, Филипп — центральную часть страны с резиденцией в Бадене, и Эрнст — земли между Фрайбургом и Базелем.

Со смертью Филиппа (1533 год), не оставившего наследников по мужской линии, его братья, изначально планировавшие совместное управление центральным Баденом, не смогли договориться между собой, и окончательно разделили страну, основав бернхардинскую и эрнестинскую линии баденского дома; граница была, в основном, проведена по реке Альб. Эрнсту, в дополнение к ранее им уже полученным владениям на юге, отошли земли севернее Альба с городами Дурлах и Пфорцхайм, причём в последний была вскорости перенесена и его резиденция, почему он стал именовать себя маркграфом Баден-Пфорцхаймским (). Бернхард в качестве резиденции избрал главный город Бадена, и отныне называл себя маркграфом Баден-Баденским (). Детали раздела уточнялись и в последующие годы, завершившись при курпфальцском посредничестве в конце 1536 года подписанием так называемого Гейдельбергского договора.

Баден-Баден под влиянием баварских герцогов 
Умерший в 1536 году Бернхард оставил после себя малолетнего сына Филиберта; другой его сын, Кристоф ещё даже не появился на свет. Это обстоятельство побудило Эрнста Баден-Пфорцхаймского предъявить свои претензии на Баден-Баден. Жалоба, рассматривавшаяся даже в Имперском камеральном суде в Шпайере, была отклонена в пользу вдовы Бернхарда, Франциски Люксембургской, и дочери Филиппа Баденского, Якобеи, настоявших на введении опеки и регентства. Опекунами были назначены Иоганн II фон Пфальц-Зиммернский, Вильгельм IV фон Эберштайн и Вильгельм IV Баварский; штатгальтером стал Генрих барон фон Флекенштайн.

Воспитанный в строгой католической традиции в Мюнхене, Филиберт перенял управление в 1556 году, женившись в 1557 году на Мехтхильде Баварской (1532—1565), укрепив союз с Виттельсбахами; и в последующие годы отличился в войнах против османов в Венгрии и против гугенотов во Франции, пав в третьей гугенотской войне в битве при Монконтуре в октябре 1569 года.

Поскольку наследнику и сыну Филиберта, Филиппу на тот момент было всего 10 лет, ему также назначили опекуна — в лице Альбрехта V Баварского, отдавшего Филиппа на воспитание в иезуитский колледж в Ингольштадте. Штатгальтером Баден-Бадена в 1570 году стал Отто Генрих фон Шварценберг, по распоряжению которого в 1572—1582 годах Новый замок в Бадене был перестроен в стиле итальянского Ренессанса.

«Верхнебаденская оккупация» Баден-Бадена 
Умерший в 1588 году Филипп II не оставил после себя мужских наследников, и правление перешло к его двоюродному брату Эдуарду Фортунату, с 1575 года управлявшему маркграфством Баден-Родемахерн. Занимавшийся алхимией и фальшивомонетничеством, Эдуард Фортунат во много раз увеличил долговое бремя маркграфства, и пытался отдать его на откуп Фуггерам, что, в итоге, вызвало недовольство императора Рудольфа II, и в ноябре 1594 года — оккупацию Баден-Бадена армией Эрнста Фридриха Баден-Дурлахского. Эдуарду Фортунату удалось, однако, бежать в Родемахерн, где он погиб вследствие несчастного случая в 1600 году.

Маркграфство в Тридцатилетней войне и в войнах с Францией XVIII века 
Продолжавшаяся при Георге Фридрихе Баден-Дурлахском оккупация и попытки введения протестантизма закончились после сокрушительного поражения Георга Фридриха в сражении при Вимпфене в мае 1622 года. Уже спустя короткое время, в августе 1622 года император Фердинанд II передал правление в Баден-Бадене сыну Эдуарда Фортуната, Вильгельму, отличившемуся в 1626—1631 годах широкомасштабной охотой на ведьм, жертвой которой пали более 230 человек.

В 1631 году Баден-Баден был занят шведскими (протестантскими) силами под командованием генерала графа Густава Горна, и управление маркграфством перешло снова к Баден-Дурлаху. После сражения при Нёрдлингене в 1634 году Вильгельм смог окончательно возвратиться в Баден, ободрённый обещаниями территориальных приобретений.

В течение следующих военных лет, с 1642 по 1644 годы Баден-Баден был ареной постоянных военных действий, потеряв, по разным оценкам, едва ли не половину своего населения. С заключением Вестфальского мира в 1648 году в Бадене было, в целом, восстановлено положение статус-кво 1550 года. С другой стороны, поскольку Священная Римская империя потеряла владения в Эльзасе, баденские маркграфства оказались теперь на границе с Францией, проводившей по возможности агрессивную внешнюю политику.

После смерти Вильгельма, который по окончании войны был, в основном, занят экономическим восстановлением страны, в 1677 году трон унаследовал его внук, Людвиг Вильгельм (взамен погибшего на охоте в 1669 году отца Фердинанда Максимилиана), сделавший блестящую военную карьеру в имперской армии, и в турецких войнах на Балканах прославивший себя как «красный король».

Постоянно занятый на театрах военных действий в Великой Турецкой войне, Людвиг Вильгельм редко бывал в Бадене, и не смог ничего противопоставить новой угрозе, пришедшей с запада: война за пфальцское наследство, начавшаяся в 1688 году с переходом Рейна армией генерала Мелака, означала тотальное разрушение в том числе для Бадена.

Между тем, не без помощи императора Леопольда I заключивший выгодный брачный союз с Франциской Сибиллой Августой Саксен-Лауэнбургской, Людвиг Вильгельм с богатыми трофеями (так называемые «турецкие трофеи» Карлсруэ) вернулся в 1693 году в Баден-Баден.

Не удовлетворившись восстановлением своей основной резиденции, Нового замка, в начале XVIII в. в деревне Раштатт, получившей вскорости городские права, по проекту итальянского архитектора Доменико Эгидио Росси началось возведение большого барочного дворца, в целом, законченного в 1705 году, и ставшего новой официальной маркграфской резиденцией.

В это же самое время Баден-Баден оказался активным участником очередного панъевропейского военного конфликта, войны за испанское наследство, причём в её ходе в январе 1707 года маркграф Людвиг Вильгельм скончался, и регентство переняла его вдова Франциска Сибилла, а уже в мае французы заняли город Баден. Наконец, зимой 1713/1714 годов в Раштатте был подписан мирный договор, завершивший войну, и давший Бадену столь необходимую ему передышку.

Регентство Франциски Сибиллы по праву можно назвать золотым веком барокко в Баден-Бадене: её правление ознаменовалось строительством многочисленных дворцов и увеселительных павильонов по всей стране. При этом она опиралась на помощь указанных уже в завещании Людвига Вильгельма опекунов тогда малолетнего наследника: курфюрста Иоганна Вильгельма Пфальцского, лотарингского герцога Леопольда I и будущего князя-епископа Шпайера Дамиана Хуго фон Шёнборна.

В 1727 году власть взял в свои руки достигший совершеннолетия Людвиг Георг, однако, мало интересовавшийся политикой и заслуживший прозвище «охотник Луи». Не оставивший наследников и умерший в 1761 году, он передал бразды правления своему брату Августу Георгу, последнему маркграфу Баден-Бадена.

Август Георг и объединение с Баден-Дурлахом 

Начавший духовную карьеру, Август Георг, с папского разрешения, прервал её в 1735 году и заключил брачный союз с Марией Викторией Паулиной фон Аренберг. Их дети, однако, скончались, не достигнув совершеннолетия, и уже при вступлении Августа Георга на трон было очевидно, что баден-баденская линия маркграфов обречена пресечься. Поэтому значительная часть его правления была посвящена вопросам объединения Баден-Бадена с Баден-Дурлахом, в особенности, проблеме вероисповедания (в Баден-Бадене, в отличие от Баден-Дурлаха, преобладал католицизм).

В 1765 году с Карлом Фридрихом Баден-Дурлахским был подписан договор о наследстве, гарантами которого выступили Пруссия, Англия и Дания. В 1771 году, со смертью Августа Георга, Баден-Баден был присоединён к Баден-Дурлаху, которые вместе образовали (единое) маркграфство Баден.

Территории 
 Центральный Баден между городами Эттлинген и Штайнбах с центром в Бадене
 Графство Эберштайн
 Владение Штауфенберг
 Владение Мальберг
 Владение Лар
 Владение Грефенштайн
 Владение Родемахерн, Узельдинген, Хеспринген
 Графство Шпонхайм (кондоминат с Пфальц-Цвайбрюккеном)

Герб 

Герб наглядно представляет собой, с одной стороны, политические претензии и, с другой — реальные владения баден-баденских маркграфов, и составлен из следующих гербов:
 в центре — фамильный герб баденского дома
 верхний ряд (слева направо) — переднее графство Шпонхайм, графство Эберштайн, маркграфство Баден-Хахберг
 средний ряд — (слева) владение Баденвайлер, (справа) маркграфство Хахберг-Заузенберг
 нижний ряд (слева направо) — владение Рёттельн, владение Лар-Мальберг, заднее графство Шпонхайм

Список маркграфов Баден-Бадена 
 1515—1536: Бернхард III, сын Кристофа I Баденского
 1536—1569: Филиберт, сын Кристофа I
 1569—1588:  Филипп II, сын Филиберта
 1588—1596:  Эдуард Фортунат, сын Кристофа II Баден-Родемахернского, кузен Филиппа II
 1622—1677:  Вильгельм, сын Эдуарда Фортуната, формально унаследовавший Баден-Баден уже в 1600 г., после смерти своего отца, но вступивший на трон лишь по окончании баден-дурлахской оккупации
 1677—1707:  Людвиг Вильгельм, внук Вильгельма, за участие в турецких войнах прозванный «турецким Луи»
 1707—1727:  Сибилла Саксен-Лауэнбургская, вдова Людвига Вильгельма, регент при малолетнем сыне Людвиге Георге Зимперте
 1727—1761:  Людвиг Георг Зимперт, сын Людвига Вильгельма, «охотник Луи»
 1761—1771:  Август Георг Зимперт, брат Людвига Георга

См. также 
 Маркграфство Баден
 Маркграфство Баден-Родемахерн
 Новый замок (Баден-Баден)
 Дворец Раштатт

Литература 
 Armin Kohnle: Kleine Geschichte der Markgrafschaft Baden. Verlag G. Braun, Karlsruhe 2007, ISBN 978-3-7650-8346-4
 Dagmar Kicherer: Kleine Geschichte der Stadt Baden-Baden. Verlag G. Braun, Karlsruhe 2008, ISBN 978-3-7650-8376-1
 Landesarchivdirektion Baden-Württemberg (Hrsg.): Der Landkreis Rastatt (Band 1). Jan Thorbecke Verlag, Stuttgart 2002, ISBN 3-7995-1364-7

Исторические германские государства
Маркграфства Священной Римской империи
История Бадена